Verweltlichung steht für:

 Säkularisierung, durch Humanismus und Aufklärung ausgelöste Prozesse der Loslösung von Bindungen an die Religion
 Säkularisation, Einziehung oder Nutzung kirchlichen Besitzes durch weltliche Amtsträger

Siehe auch:
 Verstaatlichung (von Privateigentum)